Runaway è una serie di videogiochi, composta da tre episodi, prodotti dalla Pendulo Studios.

Runaway Adventures 
 2001 - Runaway: A Road Adventure
 2006 - Runaway 2: The Dream of the Turtle
 2009 - Runaway: A Twist of Fate

Collegamenti esterni 

 
 

Serie di videogiochi